Holzwiesen heißen folgende geographischen Objekte:

 Holzwiesen (Niederdürenbach), Ortsteil der Ortsgemeinde Niederdürenbach, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Holzwiesen (Reichenbach am Heuberg), Ortsteil der Gemeinde Reichenbach am Heuberg, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Holzwiesen (Gemeinde Buchkirchen), Ortschaft von Buchkirchen, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Holzwiesen (Gemeinde Engerwitzdorf), Ortschaft und Katastralgemeinde von Engerwitzdorf, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Holzwiesen (Gemeinde St. Marienkirchen), Ortschaft von St. Marienkirchen an der Polsenz, Bezirk Eferding, Oberösterreich

Siehe auch:
 Holzwies